Prowincja Hậu Giang – prowincja w Wietnamie
 Bassac (wiet. Hậu Giang) – rzeka w Indochinach